Feldeck heißen folgende geographische Objekte:

 Schloss Feldeck, in der Krayenberggemeinde, Thüringen. 
 Feldeck (Niedere Tauern), 2480 m, in der Krakau im oberen Murtal, Steiermark

Siehe auch: 
 Feldegg